Орловка () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Орловка». 

 Код КАТО — 114867100.
 Код КАТО административной единицы — 114867000.

География 
Село расположено в 40 км на юго-восток от районного центра города Есиль.

Население 
В 1989 году население села составляло 948 человек (из них русских 41%, украинцев 21%).

В 1999 году население села составляло 790 человек (365 мужчин и 425 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 547 человек (263 мужчины и 284 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)